Dolní Krupá (dt. Unteres Krupá) ist der Name folgender Orte:

Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, Gemeinde im tschechischen Okres Havlíčkův Brod  
Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Gemeinde im tschechischen Okres Mladá Boleslav